Иртыш — поселок в Вагайском районе Тюменской области России, входит в состав Супринского сельского поселения.

География 
Расположена на берегу реки Иртыш, в 320 км от Тюмени.

Население

Инфраструктура 
 Детский сад и школа в составе МАОУ БЕГИШЕВСКАЯ СОШ

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района